Anorliuitsuaraq bezeichnet:
 Anorliuitsuaraq (Bucht, Anorliuitsup Imaa), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Anorliuitsuaraq (Bucht, Qoornoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland